Viracachá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Viracachá (ort), Boyacá, 
 Viracachá (kommun), Boyacá,